У́лица А́ристова — улица в историческом районе Атаманская станица в Трусовском административном районе Астрахани. Начинается от улица Льва Толстого около правого берега Волги и идёт с северо-востока на юго-запад, пересекая улицы Гайдара, Демьяна Бедного, Кольцова и Карла Маркса, переулки Степана Разина и Пугачёва, и заканчивается около памятника осетру на углу переулка Чугунова.

В застройке улицы преобладают малоэтажные здания, в том числе построенные в дореволюционный период, имеются памятники архитектуры.

История 
До 1957 года улица носила имя Владимира Ильича Ленина, затем была переименована в честь астраханского революционера Мины Львовича Аристова. Переименование было связано с подготовкой к проведению очередной переписи населения, в рамках которой были проиндексированы и изменены повторяющиеся названия улиц — в центре города была ещё одна улица Ленина, и из двух сохранила это название именно она.

Застройка 
 дом 36/20/21 —  Ансамбль церкви во имя Преображения Господня (конец XIX — начало XX вв.)

Транспорт 
На улице Аристова расположена остановка маршрутных такси «Сбербанк», на которой останавливаются маршруты № 2с, 8с, 32с, 58, 66с, 84 и другие.

Примечания 

Улицы Астрахани